Рубе́льська гові́рка (; самоназва: рубэ́льская гово́рка) — говірка жителів агромістечка Рубель Столинського району. Говірка має свої особливості, розширене окання.

Порівняння

Список Сводеша із 207 слів

Додатково

Див. також 

 Загородські говірки
 Підляська мікромова

Літаратура 

 Рубельскі лексіка-фразеалагічны слоўнік: для студ.-філолагаў / М. І. Пашкевіч. — Брэст: Выд-ва БрДУ, 2008. — 66 с. (файл)

Білоруська мова
Діалекти білоруської мови
Діалекти української мови